Лари́са Григо́рьевна Су́дас (род. 15 февраля 1952, Морозовск, Ростовская область, СССР) — российский  и социальный философ, доктор философских наук, профессор по кафедре социологии управления МГУ им. М. В. Ломоносова. Основное направление деятельности — массовое сознание и общественное мнение; социология науки; теория и методология социологии. Автор более 90 научных работ.

Биография 
Родилась 15 февраля 1952 года в городе Морозовск Ростовской области. Отец — Киселев Григорий Григорьевич (р. 1919) был военным офицером, мать — Киселева Людмила Федоровна (р. 1924), домохозяйка. В 1969 году окончила с золотой медалью среднюю школу города Богучар Воронежской области и в том же году поступила в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Окончила с отличием философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, затем аспирантуру там же. Защитила кандидатскую диссертацию «Массовое сознание и некоторые проблемы управления его формированием в условиях развитого социализма» (1978), а в 1996 году — докторскую диссертации на тему «Массовое сознание современного российского общества (философско-политологический аспект исследования)». С 1 июля 1992 года работает профессором на факультете государственного управления на кафедре социологии управления в МГУ им. М. В. Ломоносова. Также преподает на химическом, геологическом факультетах, ВМиК, ВШГА МГУ им. М. В. Ломоносова. Подготовила 9 кандидатов социологических наук. Руководила подготовкой дипломных работ более 30 выпускников ФГУ МГУ им. М. В. Ломоносова. Член диссертационного совета при МГУ имени М. В. Ломоносова (с 11 апреля 2012 по 31 августа 2017 г.) и диссертационного совета в МГИМО (Университете) МИД РФ (с 18 июля 2003 г. по настоящее время).

Член редколлегии журнала «Управление мегаполисом».

Выступает на научных конференциях в МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, МГИМО (У) МИД РФ, Общественной палате РФ, в том числе, как приглашённый докладчик,.

Публикации 
Ею опубликовано более 90 научных работ, в числе которых монографии, учебники, учебные пособия, циклы статей в научных, общественно-политических и ведомственных журналах по материалам проведенных исследований.

Библиография 
 2019 Обществознание: учебное издание для 7 класса общеобразовательных организаций // под науч. ред. В. А. Никонова // Пушкарева Г. В., Судас Л. Г., Петрунин Ю. Ю., Логунова Л. Б., Осипов Е. М., Рыбакова М. В. // место издания ООО «Русское слово — учебник» Моска, ISBN 978-5-533-00855-6, 200 с.
 2018 Государственное антикризисное управление в нефтяной отрасли : монография // А. З. Бобылева [и др.]; под ред. А. З. Бобылевой // Бобылева А. З., Львова О. А., Попова Светлана Сергеевна, Теплова Т. В., Судас Л. Г., Пеганова О., Жаворонкова Е. Н., Адиль Оглы Гулиев Игбал, Кумаритова В. Г., Теплов Андрей Сергеевич // место издания Юрайт Москва, IS2BN 978-5-534-06501-5, 36 с.
 2018 Социология // Клементьев Д. С., Осипов Е. М., Судас Л. Г., Рыбакова М. В., Подольская Т. Я., Бубнова М. И., Малышев М. А., Сажина В. А., Шибаева О. О., Давыдов В. М. // место издания АРГАМАК-МЕДИА Москва, ISBN 978-5-00024-086-1, 368 с.
 2017 «Нормальная аномия» в России и современном мире // Зарубина Наталья Николаевна, Каргина Ирина Георгиевна, Карпова Дарья Николаевна, Кравченко Сергей Александрович, Кузьмина Елена Ивановна, Носкова Антонина Вячеславовна, Судас Лариса Григорьевна // место издания Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации Москва. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 15-03-00426, ISBN 978-5-9228-1750-9, 281 с.
 2017 Обществознание. Учебное пособие для абитуриентов. 9 издание // Петрунин Ю. Ю., Панов М. И., Логунова Л. Б., Кириленко Г. Г., Халуторных О. Н., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания КДУ Москва, ISBN 978-5-98227-942-2, 587 с.
 2017 Обществознание: учебное издание для 7 класса общеобразовательных организаций // под науч. ред. В. А. Никонова // Пушкарева Г. В., Судас Л. Г., Петрунин Ю. Ю., Логунова Л. Б., Осипов Е. М., Рыбакова М. В. // место издания ООО «Русское слово — учебник» Москва, ISBN 978-5-533-00036-9, 200 с.
 2016 Социология // Клементьев Д. С., Осипов Е. М., Судас Л. Г., Рыбакова М. В., Подольская Т. Я., Бубнова М. И., Малышев М. А., Сажина В. А., Шибаева О. О., Давыдов В. М. // место издания АРГАМАК-МЕДИА Москва, ISBN 978-5-00024-065-6, 368 с.
 2014 Словарь по обществознанию: учебное пособие для абитуриентов вузов. Издание 8-е // Халуторных О. Н., Петрунин Ю. Ю., Петрунина О. Е., Панов М. И., Кириленко Г. Г., Логунова Л. Б., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания КДУ Москва, ISBN 978-5-98227-953-8, 512 с.
 2012 Словарь по обществознанию. 7-е издание // Петрунин Ю. Ю., Логунова Б., Кудина М. В., Соловьев А. И., Судас Л. Г., и др. // место издания КДУ — Книжный дом Университет Москва, ISBN 978-5-98227-846-3; 2012 г.
 2012 Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов. Изд. 7-е // Петрунин Ю. Ю., Петрунина О. Е., Панов М. И., Логунова Л. Б., Кириленко Г. Г., Халуторных О. Н., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания Москва
 2012 Социологический мониторинг: от методологии к функциональному комплексу. Опыт развертывания национальной системы мониторинга качества метеорологического обслуживания // Судас Л. Г., Оносов А. А. // место издания МАКС Пресс Москва, ISBN 978-5-317-04312-4, 256 с.
 2011 Обществознание. 7-е издание // Петрунин Ю. Ю., Кириленко Г. Г., Кудина М. В., Логунова Л. Б., Панов М. И., Пушкарева Г. В., Судас Л. Г., Черенков В. М. // место издания КДУ: Книжный дом «Университет» Москва, ISBN 978-5-98227-800-5; 2011 г., 656 с.
 2011 Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов. Изд. 6-е // Петрунин Ю. Ю., Петрунина О. Е., Панов М. И., Логунова Л. Б., Кириленко Г. Г., Халуторных О. Н., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания КДУ Москва, 511 с.
 2010 Обществознание. Учебное пособие для абитуриентов. 6 издание // Петрунин Ю. Ю., Кириленко Г. Г., Кудина М. В., Логунова Л. Б., Панов М. И., Пушкарева Г. В., Судас Л. Г., Черенков В. М. // место издания Книжный дом «Университет» Москва, ISBN 978-5-98227-640-7, 656 с.
 2010 Социология . Учебное пособие // Под ред Д. С. Клементьева // Судас Л. Г., Маслова А. Г., Осипов Е. М., Панченко В. Г., Подольская Т. Я., и др. // место издания АСТ Москва, 256 с.
 2010 Социология. Учебное пособие // Под ред. Клементьева Д. С. // Маслова А. Г., Клементьев Д. С., Бубнова М. И., Осипов Е. М., Панченко В. Г., Подольская Т. Я., Судас Л. Г., Тавокин Е. П., Шмаков В. И., Шибаева О. О., Дмитрова И. И. // место издания АСТ: Слово Москва, ISBN 5-699-07315-9, 480 с.
 2009 Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов. Изд. 5-е // Петрунин Ю. Ю., Петрунина О. Е., Панов М. И., Логунова Л. Б., Кириленко Г. Г., Халуторных О. Н., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания Книжный дом Университет Москва, 512 с.
 2008 Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов. Изд. 4-е // Петрунин Ю. Ю., Петрунина О. Е., Панов М. И., Логунова Л. Б., Кириленко Г. Г., Халуторных О. Н., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания КДУ Москва
 2006 Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов. Изд. 3-е // Петрунин Ю. Ю., Петрунина О. Е., Панов М. И., Логунова Л. Б., Кириленко Г. Г., Халуторных О. Н., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания Книжный дом Университет Москва, 512 с.
 2005 Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов. Изд. 2-е // Петрунин Ю. Ю., Петрунина О. Е., Панов М. И., Логунова Л. Б., Кириленко Г. Г., Халуторных О. Н., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания КДУ Москва, 511 с.
 2004 Маркетинговые исследования в социальной сфере: Учебник // Судас Л. Г., Юрасова М. В. // место издания Инфра — М Москва, ISBN 5-16-002080-2, 272 с.
 2004 Общественное мнение как ресурс управления // Судас Л. Г. // место издания МАКС Пресс Москва, ISBN 5-317-01164-7
 2004 Постмодернистская альтернатива в социологии // Судас Л. Г. // место издания МАКС Пресс Москва, ISBN 5-317-01154-X, 30 с.
 2004 Социология. Учебное пособие / Под ред. Д. С. Клементьева // Маслова А. Г., Клементьев Д. С., Бубнова М. И., Осипов Е. М., Панченко В. Г., Подольская Т. Я., Судас Л. Г., Тавокин Е. П., Шмаков В. И., Шибаева О. О., Дмитрова И. И. // место издания Эксмо, Москва, ISBN 5-8123-0248-0 5-699-07315-9, 480 с.
 2002 Введение в социологию. Материалы к лекциям. Учебное пособие // Клементьев Д. С., Осипов Е. М., Судас Л. Г., Маслова А. Г., Култыгин В. П., и др. // место издания МАКС пресс Москва
 2002 Словарь по обществознанию. Пособие для абитуриентов // Петрунин Ю. Ю., Петрунина О. Е., Панов М. И., Логунова Л. Б., Кириленко Г. Г., Халуторных О. Н., Судас Л. Г., Соловьев А. И., Пушкарева Г. В., Кудина М. В. // место издания Аспект-пресс Москва, 524 с.
 1996 Массовое сознание: в поисках новой парадигмы // Судас Л. Г. // место издания ПМЛ Института Африки РАН Москва, 112 с.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Л. Г. Судас в системе ИСТИНА МГУ
 Официальная информация о преподавателе МГУ
 Webirbis. Научные труды Судас Л. Г.
 Semantic Scholar. Судас Л. Г. Публикации

Социологи России
Преподаватели факультета государственного управления МГУ
Выпускники философского факультета МГУ
Женщины-философы СССР
Женщины-философы России